Kamaldulenserkirche steht für
 Kamaldulenserkirche (Krakau)
 Kamaldulenserkirche (Warschau)